

Nom de famille 

 Alphonse Jourdain (1103-1148), noble français ;
 Amable Jourdain (1788-1818), historien et orientaliste français ;
 
 Anselme Jourdain (1731-1816), chirurgien dentiste français ;
 Charles Jourdain (1817-1886), philosophe et littérateur français ;
 Eleanor Jourdain (1863-1924), principale de collège britannique ;
 Francis Charles Robert Jourdain (1865-1940), ornithologue britannique ;
 Francis Jourdain (1876-1958), artiste-peintre, designer et dessinateur français ;
 Frantz Jourdain (1847_1935), architecte et critique d'art belge naturalisé français, fondateur du salon d'automne ;
 Hervé Jourdain (1972-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Jacques Jourdain (1931-), un artiste-peintre canadien ;
 Jacques Louis Jourdain (1817-1889), homme politique français ;
 Marie-Claude Jourdain (1946-), personnalité française du show business, connue sous le nom de scène de « Lova Moor » ;
 Paul Jourdain (1878-1948), homme politique français ;
 Roger Jourdain (1845-1918), peintre et illustrateur français ;
 Philippe Jourdain (1960-), sculpteur français ;
 Roland Jourdain (1964-), navigateur français ;
 Stephen Jourdain (1931-2009), écrivain spiritualiste français ;
 Victor Jourdain (1841-1918), journaliste belge ;
 Famille Jourdain, famille subsistante de la noblesse française.

Prénom 
 Jourdain, évêque
 Jourdain de Saxe († 1237), bienheureux
 André Jourdain évêque d'Aoste
 Jourdain  d'Aversa, comte normand ;
 Jourdain II d'Aversa.
 Jourdain de Hauteville (c.1058-1092),

Surnoms 
Jourdain était un surnom de :
 Geoffroy Jourdain, sire de Preuilly († 1102).
 Guillaume de Cerdagne († 1110), comte de Cerdagne et de Tripoli.

Personnages de fiction 
 « Monsieur Jourdain » est le personnage principal dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière.

Toponyme

Cours d'eau 
 Le Jourdain, fleuve du Moyen-Orient ;
 voir aussi Vallée du Jourdain
 La rivière Jourdain,  affluent de la rivière de l'Achigan au Canada ;
 Petit lac Jourdain (rivière aux Rats), plan d’eau canadien ;

Localités 
  est le nom de deux communes françaises.
 Le Mesnil-Jourdain est une commune française.

Autres toponymes 
 Jourdain, nom d'une station de la ligne 11 du métro de Paris.
 Seigneurie d'Outre-Jourdain, un fief du royaume de Jérusalem.
 L'ancienne constellation du Jourdain.
 Carte de Jourdain, variante du paradoxe du menteur.

Notes et références